Black Diamond Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Black Diamond Peak (Alaska)
 Black Diamond Peak (Arizona)
 Black Diamond Peak (Nevada)